Mustangue - raça de cavalo selvagem que vive nas planícies do oeste e sudeste norte americano, surgida do cruzamento de animais trazidos da Espanha na colonização americana
 Mustang (distrito) - um dos distritos do Nepal
 Mustang (reino) - reino dentro do Nepal, independente no passado, situado na província homônima
 Fender Mustang - guitarra fabricada pela empresa norte-americana Fender, lançada em 1964
 Ford Mustang - automóvel esportivo produzido pela Ford desde os anos 60
 North American P-51 Mustang - avião de caça norte-americano, utilizado principalmente durante a Segunda Grande Guerra

Desambiguação